Нідерланди 
 Королівство Нідерландів — суверенна держава
 Нідерланди — установча країна в Західній Європі
 Іспанські Нідерланди
 1581—1795: Голландська республіка 
 1795—1806: Батавська республіка 
 1806—1810: Королівство Голландія 
 1815—1839: Об'єднане королівство Нідерландів
 Голландія

Див. також 
 Недерленд ()